Laroque (Gironda) – comune francese
Laroque (Hérault) – comune francese